B-VM i håndbold 1981 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 B-VM i håndbold 1981 (mænd)
 B-VM i håndbold 1981 (kvinder)